Wilhelm von Edelsheim ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Edelsheim (Politiker) (1737–1793), deutscher Diplomat und Politiker
 Wilhelm von Edelsheim (Kammerherr, 1774) (1774–1840), deutscher Hofbeamter
 Wilhelm von Edelsheim (Kammerherr, 1824) (1824–1904), deutscher Hofbeamter und Abgeordneter